Cymodoceaceae är en familj av enhjärtbladiga växter. Cymodoceaceae ingår i ordningen svaltingordningen, klassen enhjärtbladiga blomväxter, fylumet kärlväxter och riket växter. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Cymodoceaceae 16 arter.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Svaltingordningen
Cymodoceaceae